Lakojauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lakojauratj (Arjeplogs socken, Lappland, 739462-154485), sjö i Arjeplogs kommun,  (15 ha)
Lakojauratj (Arjeplogs socken, Lappland, 739663-150093), sjö i Arjeplogs kommun,  (22,3 ha)
Lakojauratj (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (11,8 ha)

Se även
Lakojaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn